Le Cimetière de la morale, film japonais de Kinji Fukasaku (1975)
 Le Cimetière de la morale, essai suisse de Roland Jaccard (1995).